Vardablur (Aragatsotn)
 Vardablur (Lorri)